Gauer River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Gauer River (vattendrag i Kanada), Manitoba,

Storbritannien 

 River Gaur, vattendrag, Skottland, Perth and Kinross, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar